Am EHF Challenge Cup 2018/19 nahmen 48 Handball-Vereinsmannschaften teil, die sich in der vorangegangenen Saison in ihren Heimatländern für den Wettbewerb qualifiziert hatten. Es war die 19. Austragung des Challenge Cups. Titelverteidiger war die rumänische Mannschaft AHC Potaissa Turda. Die Pokalspiele begannen am 5. Oktober 2018, das zweite Finalspiel fand am 18. Mai 2019 statt. Im Finale konnte sich der rumänische Verein CSM Bukarest gegen das portugiesische Team Madeira Andebol SAD durchsetzen.

Modus 
Der Wettbewerb startete mit Runde 2 und 16 Spielen. Die Sieger zogen in Runde 3 ein, in der weitere höher gerankte Mannschaften einstiegen. Es wurden wieder 16 Begegnungen gespielt, dessen Sieger in das Achtelfinale einzogen. Alle Runden wurden im K.o.-System gespielt. Der Sieger des Finales war Gewinner des EHF Challenge Cups in der Saison 2018/19.

Runde 2 

|}

Runde 3 

|}

Achtelfinals 

|}

Viertelfinals 

|}

Halbfinals 

|}

Finale 
Das Hinspiel fand am 12. Mai 2019 in Madeira statt und das Rückspiel am 18. Mai 2019 in Bukarest. Mit dem Sieg von CSM Bukarest überholt Rumänien mit 7 Titeln in EHF Challenge Cup bzw. Euro-City-Cup Deutschland als erfolgreichste  Nation in diesem Wettbewerb.

|}

Siehe auch 
 EHF Champions League 2018/19
 EHF-Pokal 2018/19

Einzelnachweise 

EHF European Cup
Handballsaison 2018/19